Culto a la diosa puede referirse a:
El culto a cualquier diosa en las religiones politeístas.
Culto a la Gran Diosa en una base monoteísta, biteista o henoteista.
Shaktismo Hindu 
Movimiento de la Diosa neopagano.
Wicca
Dianismo